De Koeweitse voetbalbeker 2003 (Emir Cup) was de 42ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 7 mei 2003 en eindigde op 27 mei 2003. Elke wedstrijd werd tweemaal gespeeld, thuis en uit. Qadsia SC won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door Al-Salmiya SC in de eindstrijd na strafschoppen te verslaan.

Schema

2003
Koeweit